* Антонова, Анастасия Андреевна (род. 1987) — российская футболистка.
 Антонова (Оберштольц), Анастасия (род. 1981) — российская и итальянская спортсменка-саночница.